Nigel Melker (* 25. Januar 1991 in Rotterdam) ist ein niederländischer Automobilrennfahrer. Er startete 2012 und 2013 in der Formel Renault 3.5.

Karriere 
Wie die meisten Motorsportler begann Melker seine Karriere im Kartsport, in dem er von 2001 bis 2006 aktiv war. Unter anderem gewann er 2005 die deutsche Juniorenmeisterschaft und den Vizemeistertitel der europäischen ICA Meisterschaft. Nach einer einjährigen Pause wechselte er 2008 in den Formelsport und er startete in der nordeuropäischen Formel Renault, in der er den zwölften Gesamtrang belegte, und in der italienischen Formel Renault, die er auf Platz 18 beendete. 2009 lag sein Hauptaugenmerk auf seinem Engagement im Formel Renault 2.0 Eurocup, in dem er die meisten Rennen der Saison bestritt und den 23. Gesamtrang belegte. Außerdem startete er bei einigen Rennen der nordeuropäischen Formel Renault und beendete diese Meisterschaft auf dem 18. Gesamtrang.

2010 wechselte Melker in die neugegründete GP3-Serie zum deutschen Rennstall RSC Mücke Motorsport. Obwohl er an den ersten beiden Rennwochenenden jeweils die Pole-Position erzielt hatte, schaffte er nur in einem Rennen den Sprung in die Punkteränge. Er beendete die Saison auf dem 23. Platz im Gesamtklassement. Sein Team belegte den letzten Platz in der Teamwertung. Außerdem absolvierte er zwei Gaststarts in der deutschen Formel 3. 2011 bestritt Melker für RSC Mücke Motorsport seine zweite GP3-Saison. Beim Saisonauftakt erzielte er seinen ersten und einzigen Saisonsieg. Als bester Pilot seines Teams beendete er die Saison auf dem dritten Gesamtrang. Außerdem nahm Melker 2011 für Mücke Motorsport an der Formel-3-Euroserie sowie drei Rennen der FIA-Formel-3-Trophäe 2011 teil. Auch in der Formel-3-Euroserie entschied er das erste Rennen für sich. Am Saisonende belegte er mit drei weiteren Siegen den vierten Platz in der Fahrerwertung. Teamintern setzt er sich mit 251 zu 219 Punkten gegen Felix Rosenqvist durch. Am Ende des Jahres nahm Melker für DAMS am GP2 Final 2011 teil und wurde 20.

2012 wechselte Melker zu Ocean Racing Technology in die GP2-Serie. Mit einem vierten Platz als bestes Resultat wurde er 19. in der Fahrerwertung. Während Melker 25 Punkte erzielt hatte, kamen seinen wechselnden Teamkollegen zusammen auf einen Punkt. Darüber hinaus trat Melker für das von Charouz Racing System betreute Team Lotus zu einem Rennwochenende der Formel Renault 3.5 an. Dabei erzielte er einen dritten Platz. 2013 erhielt Melker bei Tech 1 Racing ein Cockpit in der Formel Renault 3.5. Zwei zweite Plätze in Spielberg waren seine besten Resultate. Mit vier Podest-Platzierungen schloss Melker die Saison auf dem sechsten Rang ab. Mit 136 zu 33 Punkten setzte er sich gegen seinen Teamkollegen Michail Aljoschin durch.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der Formel-3-Euroserie

Einzelergebnisse in der GP2-Serie

Einzelergebnisse in der Formel Renault 3.5

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Nigel Melker
 Karrierestatistik von Nigel Melker (englisch)

GP2-Rennfahrer
Rennfahrer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1991
Mann